Termenul Tulpină se poate referi la:

 Tulpină, organ al plantelor superioare;
 Tulpină microbiană, grup de microorganisme cu aceeași origine și aceleași însușiri;
 Tema unui cuvânt;
 Tulpină, descendenți ai unui autor comun, spiță